schaal (ei), buitenkant van een ei, noot, vrucht enz.
 schaal (voorwerp), voorwerp om iets in te leggen
 meetschaal, meetniveau
 weegschaal (voorwerp), meetwerktuig
 schaal (verhouding), verhouding tussen de afbeelding en het afgebeelde
 kaartschaal
 lijst van modelspoorschalen, verhouding in grootte tussen een model en het origineel

Verhoudingsmaatstaven 
 logaritmische schaal, schaal waarbij niet de getalsverhouding zelf, maar een logaritme van deze verhouding wordt gegeven
 loonschaal, voor lonen
 toonladder, voor muziektonen
 Hardheidsschaal van Mohs, voor de hardheid van mineralen
 Plato-schaal, in de brouwnijverheid gebruikt om de dichtheid van het wort weer te geven
 Schaal van Beaufort, voor windsnelheden
 Schaal van Fujita, voor tornado's
 Bewustzijnsschaal van Hawkins, voor verschillende niveaus van bewustzijn
 Schaal van Kardasjov, voor indeling voor de technologische ontwikkeling van beschavingen
 Schaal van Mercalli, voor aardbevingen
 Schaal van Pauling, voor ordening van scheikundige elementen naar hun elektronegativiteit
 Schaal van Rio, voor inschatting van de relevantie van een ontdekking van buitenaards leven
 Schaal van Richter, voor aardbevingen
 Schaal van Saffir-Simpson, voor orkanen
 Schaal van Scoville, voor scherpte van Spaanse pepers
 Schaal van Torino, voor beoordeling van het inslagrisico van planetoïden en kometen

Overige 
 Johan Cruijff Schaal, Nederlandse voetbalprijs
 Richard Schaal, Amerikaans acteur

Zie ook
 Schaalniveau